Jemenjärnsparv (Prunella fagani) är en tätting i familjen järnsparvar med omtvistad systematik och som enbart förekommer i ett litet höglänt område på sydvästra Arabiska halvön.

Kännetecken

Utseende 
Jemenjärnsparven är en liten gråbrun fågel med ett mycket tydligt vitaktigt ögonbrynsstreck som kontrasterar mot en mörk hjässa och kind. Ovansidan är brunaktig och streckad, medan undersidan är varmt beigebrun med smala mörkare streck nedanför den vita strupen och på flankerna. Den skiljer sig från den mycket lika svartkronade järnsparven (Prunella ocularis) genom att vara varmare brun ovan och kraftigare streckad under. Den har också ett kraftigare mustaschstreck samt ljusare och mer streckad hjässa och panna.

Läte 
Sången är en knastrig musikalisk ramsa med sex till nio korta snabba toner som framförs från toppen av en buske eller sten.

Utbredning och vistelseort 
Jemenjärnsparven förekommer endast i höga bergstrakter i Jemen där den är endast känd från sex lokaler, varav den är relativt vanlig vid enbart en. Den påträffas mellan 1.850 och 3.000 meters höjd i öppna och steniga sluttningar med relativt tät växtlighet, bestående av gräs och små buskar (Rumex, Acanthus), gärna kring nästan helt vertikala klippformationer. Några få vinterfynd från något söder om dess häckningsområde tyder på att åtminstone en del av populationen rör sig till lägre nivåer vintertid.

Systematik 
Vissa behandlar den numera som underart till svartkronad järnsparv (Prunella ocularis) baserat på likartat utseende och DNA-studier som visar att det genetiska avståndet är ganska litet.

Status och hot 
Sedan 2016 erkänner internationella naturvårdsunionen IUCN inte jemenjärnsparven som en egen art, varför den inte längre placeras i någon egen hotkategori. Innan dess behandlades den som nära hotad (NT) på basis av en begränsad utbredning och en liten om än stabil population på 2.500 till 10.000 individer.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar den brittiske naturforskaren Charles Edward Fagan (1855-1921).

Noter

Externa länkar 

 Bild på Internet Bird Collection
 Läten på xeno-canto.org

Järnsparvar
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Arabiska halvön